Wilhelm Ohnesorge ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Ohnesorge (Historiker) (1855–1943), deutscher Historiker, Geologe, Heimatschützer und Lehrer
 Wilhelm Ohnesorge (Politiker) (1872–1962), deutscher Postbeamter und Politiker